Управление:
 или руководство, администрирование, командование, менеджмент — воздействие на участников процесса с целью улучшения характеристик процесса и достижения результата, зачастую предполагает осуществление прогнозирования, планирования, организации, мотивации, координации и контроля.
 воздействие на объект для получения желаемого результата (например, управление автомобилем, управление портфелем ценных бумаг, Управление проектами. и так далее и тому подобное).
  структурное подразделение в формировании, организации, учреждении (например, «Управление сельского хозяйства Минобороны России»).

Военное дело 
В военном деле управление является процессом (мероприятием, деятельностью) и формированием или организационно-штатной структурой (ОШС) формирования:
 Военное управление — комплекс мероприятий, предпринимаемых государством по созданию Вооружённых сил, их поддержанию на должном уровне, отвечающем требованиям обороноспособности и принятой военной доктрины и непосредственно само руководство Вооружёнными силами.
 Управление войсками (силами) — деятельность командиров (начальников), штабов, служб и других органов управления по поддержанию постоянной боевой готовности войск (сил), подготовке к боевым действиям и руководству войсками (силами) по выполнению поставленных задач.
 Управление полётами — деятельность органов управления военной авиации (штабов, командных центров и пунктов управления) обеспечивающая своевременное и безопасное выполнение полётных заданий экипажами воздушных судов.
 Управление формирования — должностные лица, образующие командный состав формирования, а также должностные лица штаба и служб управления формирования.

Социология и экономика 
В социологии и экономике выделяют следующие виды и типы управления:
 Управление — в экономике: руководство предприятием.
 Управление персоналом
 Управление рисками
 Управление — в социологии: организация совместной деятельности людей.
 Управление проектами
 Уровни зрелости управления

Наука 
В науке выделяют следующие виды и типы управления:
 Управление — в кибернетике: гомеостатическая целесообразная система, предназначенная для саморегулирования.
 Управление — в лингвистике: вид синтаксической связи.
 Дистанционное управление — в технике: управление объектом посредством передачи сигналов различными способами, включая провода, радио, механически, голосом, и другое.
 Управление — в авиации: процесс изменения действующих на летательный аппарат сил и моментов, создаваемых отклонением в полёте органов управления.
 Теория управления — наука о принципах и методах управления различными системами.
 Рефлексивное управление — влияние на принимаемые противником решения через навязывание ему выгодных исходных посылок.

Религия 
 Провидение — во многих религиях существует представление, что миром управляет  могущественное сверхъестественное высшее существо.

Организация 
 Управле́ние — наименование организационной структуры (формирования, подразделения).
 Управление — элемент структуры власти:
 Управление делами Президента Российской Федерации
 Управление — в Германии: объединение нескольких коммун.

См. также 

 Главное управление
 Центральное управление
 Взаимодействие
 Воля
 Власть
 Самоуправление

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Военное управлениеУправление проектами